Bönnen ist der Familienname folgender Personen:

Gerold Bönnen (* 1964), deutscher Historiker und Leiter des Stadtarchivs Worms und des Jüdischen Museums Worms
Herbert Bönnen (* 1942), ehemaliger deutscher Fußballspieler 
Rolf Bönnen (* 1954), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
Ute Bönnen (* 1957). deutsche Journalistin und Dokumentarfilmerin